BZW steht für:
 Barclays de Zoete Wedd, heute Barclays Investment Bank, Investment-Unternehmung von Barclays

bzw steht für:
 Basa (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Kainji-Sprachen

bzw. steht für:
 beziehungsweise

.bzw steht für:
 Dateikennung für Dateien von BZFlag

Abkürzung